En Pologne, Jedlicze désigne :
 Jedlicze, village dans la voïvodie des Basses-Carpates,
 la gmina de Jedlicze dans la voïvodie des Basses-Carpates,
 Jedlicze A, village dans la voïvodie de Łódź,
 Jedlicze B, un village dans la  voïvodie de Łódź.